Csi a hagyományos kínai világnézet szerint a világegyetemet betöltő, alkotó alapanyag, energia vagy természeti erő
 Csi, japán kana
 Csí, Fekete István kisregénye

Televízió-sorozatok
 CSI  Anthony E. Zuiker által készített, médiafranchise-ban üzemeltetett amerikai televízióprogramok
 CSI: A helyszínelők – az eredeti CSI televíziósorozat
 CSI: Miami helyszínelők – az első spinoff sorozat David Caruso főszereplésével
 CSI: New York-i helyszínelők – a második spinoff sorozat Gary Sinise főszereplésével